Ви́лла:

 Вилла () — роскошный загородный дом в итальянском стиле, как правило, на берегу тёплого моря.

Топонимы 
 Вилла — деревня, Ельниковский район, Мордовия.
 Вилла — деревня, Новоизборская волость, Печорский район, Псковская область.
 Вилла — посёлок в волости Рыуге уезда Вырумаа, Эстония.
 Вилла — посёлок в волости Вильянди уезда Вильяндимаа, Эстония.

Кинематография 
 «Вилла» () — кинофильм, 2017, Франция, реж. Робер Гедигян.

Персоналии 
 Вилла, Джафер (1889—1938) — албанский политический, дипломатический и государственный деятель.
 Вилла, Клаудио (1926—1987) — итальянский певец.
 Вилла, Филипп (род. 1965) — французский гитарист, общественный деятель.

Прочее 
 Вилла () — угандийский футбольный клуб, основан в 1975 году, назван в честь английского клуба «Астон Вилла».

См. также 
 Вилла-Сан-Секондо — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.
 Вилья
 Вила